El Capolat és una muntanya de 1.358 metres que es troba a la Serra de Busa, al municipi de Navès (Solsonès).

Referències 

Muntanyes de Navès